Kulturutskottet kan avse:

Kulturutskottet (Finland)
Kulturutskottet (Sverige)